Кондрашина — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Деревня Кондрашина расположена в пригороде Нижнего Тагила, на левом берегу реки Ямбарки. Деревня находится к северу от Екатеринбурга, в 67 километрах на юго-восток от Нижнего Тагила (в 85 километрах по автодорогам), вдоль дороги между сёлами Новопаньшином и Бызовом.

Население

Ссылки 
Деревня Кондрашина, Горноуральский городской округ

Примечания 

Населённые пункты Горноуральского городского округа
Населённые пункты на Ямбарке